El término E107 puede referirse a:

 e107, Sistema para Manipulación de Contenidos (CMS).
 E107, aditivo alimentario colorante.